Шекпээр — название нескольких населённых пунктов:
 Шекпээр — село в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва.
 Шекпээр — местечко в Сут-Хольском районе Республики Тыва.